Невиш () — имя собственное португальского происхождения; распространено в виде фамилий. 
 Невиш, Жайме (1936—2013) — португальский военный, офицер спецназа, впоследствии генерал, активный участник Апрельской революции 1974 и ноябрьских событий 1975. 
 Невиш, Рубен (род. 1997) — португальский футболист, полузащитник клуба «Порту».